Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
 Związek Kompozytorów Polskich
 Zakład komunikacji publicznej Suchy las
 Zakładowa kontrola produkcji